Ранчитос има више значења:

 Ранчитос (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчитос (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику